San Pedro de Latarce kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Pedro de Latarce (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 San Pedro de Latarce (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar